Ömerli (district), een district in de Turkse provincie Mardin.

Turks dorp
 Ömerli (Bandırma), een dorp in het Turkse district Bandırma
 Ömerli (Boğazlıyan), een dorp in het Turkse district Boğazlıyan
 Ömerli (Çarşamba), een dorp in het Turkse district Çarşamba
 Ömerli (Çatalca), een dorp in het Turkse district Çatalca
 Ömerli (Çivril), een dorp in het Turkse district Çivril
 Ömerli (Ereğli), een dorp in het Turkse district Ereğli
 Ömerli (Halfeti), een dorp in het Turkse district Halfeti
 Ömerli (Hilvan), een dorp in het Turkse district Hilvan
 Ömerli (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
 Ömerli (İznik), een dorp in het Turkse district İznik
 Ömerli (Kandıra), een dorp in het Turkse district Kandıra
 Ömerli (Karaisalı), een dorp in het Turkse district Karaisalı
 Ömerli (Kastamonu), een dorp in het Turkse district Kastamonu
 Ömerli (Pozantı), een dorp in het Turkse district Pozantı
 Ömerli (Taşköprü), een dorp in het Turkse district Taşköprü
 Ömerli (Yağlıdere), een dorp in het Turkse district Yağlıdere